Wackenroder ist der Familienname folgender Personen: 

 Christoph Benamin Wackenroder (1729–1806), deutscher Jurist und Bürgermeister von Berlin
 Ernst Wackenroder (1876–1959), deutscher Kunsthistoriker und Denkmalpfleger
 Ernst Heinrich Wackenroder (1660–1734), deutscher lutherischer Geistlicher und Kirchenhistoriker
 Heinrich Wackenroder (1798–1854), deutscher Chemiker und Pharmazeut 
 Wilhelm Heinrich Wackenroder (1773–1798), deutscher Jurist und Schriftsteller, Mitbegründer der deutschen Romantik